Valentin et Valentina () est un film soviétique réalisé par Gueorgui Natanson, sorti en 1985.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Viktor Yakuchev
 Musique : Evgeni Doga
 Décors : Georgi Kolganov
 Montage : Antonina Zimina

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1985
Film dramatique soviétique